Clinger ist der Familienname folgender Personen:

 David Clinger (* 1977), US-amerikanischer Straßenradrennfahrer
 William F. Clinger (1929–2021), US-amerikanischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Clinger-Booth House, in Orem, Utah, ID-Nr. 98000660
 Clinger-Moses Mill Complex, in Chester Springs, Pennsylvania, ID-Nr. 80003454

Siehe auch:
 Klinger
 Glinger